Uta eller UTA kan syfta på:

 Uta (släkte) – ett släkte ödlor

Förkortningen UTA 
 UTA – Finlands fjärde största universitet, se Tammerfors universitet
 UTA – ett vid University of Texas, se University of Texas at Arlington
 UTA – ett tidigare franskt flygbolag, se Union des Transports Aériens
 UTA Flight 772 – ett franskt flygplan som sprängdes i ett terrorattentat 1989

Personer
 Uta (tysk-romersk kejsarinna) 874–innan 903), en tysk-romersk kejsarinna
 Uta av Schauenburg (1115/1120–1197), en regerande tysk hertiginna av Schauenburgen
 Uta Frith (1941–), en tysk-brittisk psykolog
 Uta Hagen (1919–2004), en tysk-amerikansk skådespelare
 Uta Jacobs (1944–), en svensk skulptör
 Uta Lauer (1961–), en tysk östasienkännare
 Uta Rohländer-Fromm (1969–), en tysk före detta friidrottare

Geografi 
 Uta, Sardinien, kommun, Italien

Se även 
 Uta Pampa – flera